Брухман — еврейская фамилия.

 Брухман, Борис (Голбан, 1908—2004) — участник движения Сопротивления во Франции.
 Богораз-Брухман, Лариса Иосифовна (1929—2004) — советский и российский лингвист, правозащитница.